Devaux ist der Familienname folgender Personen:

 Antoine Devaux (* 1985), französischer Fußballspieler 
 Paul Devaux (1801–1880), belgischer Politiker
 Pierre Devaux (1762–1819), französischer General
 Ralf-Peter Devaux (* 1940), deutscher Geheimdienstler
 Théomir Devaux (1885–1967), französischer katholischer Priester und Unterstützer der Résistance

Siehe auch:
 Deveaux
 Devaud
 Devos
 De Vos
 De Vaux
 Veaux
 Vaux